Михалишки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Михалишки — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Михалишки — агрогородок в Островецком районе Гродненской области.

Россия 
 Михалишки — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.